A 62 107-es számú mellékút egy bekötőút a Fejér megyei Dinnyésnél; a településrész központja felől biztosít közúti összeköttetést Gárdony és Budapest irányában. A 7-es főútból ágazik ki és a 6213-as útba betorkollva ér véget, annak 11,900-as kilométerszelvénye közelében. Hossza 778 méter, kezelője a Magyar Közút Zrt..

|}

Források 
ÚtAdat
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. október 25.

62107
Gárdony